Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.

Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је савладао Ендија Марија са 6:4, 6:2, 6:3.

Списак носилаца 

  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Робин Седерлинг (четврто коло)
  Енди Мари (финале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Давид Ферер (полуфинале)
  Енди Родик (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Јирген Мелцер (четврто коло)
  Гаел Монфис (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Марин Чилић (четврто коло)
  Марди Фиш (друго коло)

<ol start="17">
 Иван Љубичић ''(треће коло)
 Сем Квери ''(прво коло)
 Станислас Вавринка (четвртфинале)
 Џон Изнер ''(треће коло)
 Маркос Багдатис (треће коло, предао меч због болова у десној шаци)
 Микаел Љодра ''(друго коло)
 Николај Давиденко ''(прво коло)
 Ернестс Гулбис ''(прво коло)
 Алберт Монтањес ''(друго коло)
 Хуан Монако ''(друго коло)
 Давид Налбандијан (друго коло, предао меч због повреде)
 Ришар Гаске ''(треће коло)
 Виктор Троицки (треће коло, предао меч због проблема са стомачним мишићем)
 Томас Белучи ''(друго коло)
 Фелисијано Лопез ''(друго коло)
 Гиљермо Гарсија-Лопез ''(треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Р. Седерлинг
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П. Стараче
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=-{Q}-
| RD1-team03= Ж. Милер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=-{Q}-
| RD1-team04= С. Штадлер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д. Истомин
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=-{Q}-
| RD1-team06= Ј. Херних
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Мело
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= Т. Белучи
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Е. Гулбис
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Б. Бекер
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{Nowrap| А. Долгополов}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Кукушкин
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Сепи
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Клеман
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=2

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Печнер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Ж.-В. Цонга
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Р. Седерлинг
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=-{Q}-
| RD2-team02= Ж. Милер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6<sup>1
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=-{Q}-
| RD2-team03= Ј. Херних
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6<sup>11
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6<sup>3
| RD2-score03-5=8
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Т. Белучи
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Б. Бекер
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3='''6
| RD2-score05-4=6<sup>3
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{Nowrap| А. Долгополов}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Сепи
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6<sup>1
| RD2-score07-3=6<sup>5
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Ж.-В. Цонга
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Р. Седерлинг
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=-{Q}-
| RD3-team02= Ј. Херних
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=
| RD3-team03={{Nowrap| А. Долгополов}}
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= Ж.-В. Цонга
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=1
| RD3-score04-5=1

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Р. Седерлинг
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=2
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Ј. Мелцер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=-{Q}-
| RD1-team02= В. Мило
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=-{WC}-
| RD1-team03= К. Бол
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6<sup>5
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П. Риба
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д. Села
| RD1-score05-1=6<sup>13
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=-{PR}-
| RD1-team06= Х. М. дел Потро
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=-{Q}-
| RD1-team07= Г. Жемља
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=2
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= М. Багдатис
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09={{Nowrap| Г. Гарсија-Лопез}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М. Берер 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Е. Шванк
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л. Мајер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= И. Марченко
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К. Бек
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=-{r}-
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Е. Мари
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Ј. Мелцер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= П. Риба
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=-{PR}-
| RD2-team03= Х. М. дел Потро
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=3
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= М. Багдатис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4='''6

| RD2-seed05=32
| RD2-team05=

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — жене појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушки парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — женски парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мешовити парови

Референце

Спољашње везе 

 Главни жреб 
 Квалификациони жреб 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно